Kvarte je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Perušić, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 277 stanovnika te 102 obiteljskih kućanstava.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Perušić